Алмейда () — фамилия и топоним:

Топоним 
 Алмейда — муниципалитет в Португалии, в составе округа Гуарда.
 Алмейда — район (фрегезия) в Португалии, входит в одноимённый муниципалитет.
  — посёлок городского типа в Португалии, входит в одноимённый район.
 Замок Алмейда — средневековый замок в Португалии в одноимённом посёлке.

Фамилия

А 
 Алмейда, Аилтон Жозе (род. 1984) — бразильский футболист, нападающий.
 Алмейда, Андре (род. 1990) — португальский футболист, полузащитник. Игрок «Бенфики».
 Алмейда, Андре (футболист, 2000) — португальский футболист, полузащитник. Игрок «Валенсии».
 Алмейда, Антонио Фигуэйра (1784—1847) — португальский военный и филэллин.
 Алмейда, Антониу Жозе де (1866—1929) — португальский политик, президент Португалии.

Д 
 Алмейда, Джун (1930—2007) — шотландская микробиолог и вирусолог.

Ж 
 Алмейда, Жерману (род. 1945) — писатель и юрист из Кабо-Верде.

И 
 Алмейда, Исаак (Isaac Almeida; ум. до 1739) — турецкий раввин и писатель, член константинопольского раввината.

К 
 Алмейда, Кандиду Мендеш де (1818—1881) — бразильский политик.

Л 
 Алмейда, Лоуренсу ди (? — 1508) — сын Франсишку де Алмейда, португальский мореплаватель.
 Алмейда, Леонора де (1750—1839) — португальская поэтесса.
Алмейда, Луиш де (1525—1583) — португальский миссионер, создатель первой европейской больницы в Японии.

М 
 
 Алмейда, Микаэл (род. 1999) — португальский футболист, нападающий клуба «Лион».

Н 
 Алмейда, Николау Толентину (1741—1811) — португальский поэт.

П 

 Алмейда, Педру ди (1939—2012) — португальский легкоатлет.

Р 
 Алмейда, Рикарду (род. 1976) — американский боец бразильского происхождения.
 Алмейда, Ричард (род. 1989) — бразильский футболист.
 Алмейда, Родиней Марсело де (род. 1992) — бразильский футболист.

Т 
 Алмейда, Томас (род. 1991) — бразильский боец смешанных единоборств.

У 
 Алмейда, Угу (род. 1984) — португальский футболист, игрок сборной Португалии.

Ф 
 
 Алмейда, Франк де — бразильский бегун на длинные дистанции.

Ч 
 Алмейда, Чиприано (Киприан) Жозе Барата де (1762—1838) — бразильский политик, революционер, аболиционист, врач-хирург, философ, журналист, издатель.

Э 
 Алмейда, Эужениу Монтейру де (1826—1898) — португальский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.

Двойная фамилия 
 Алмейда Гаррет, Жуан Батиста де (1799—1854) — португальский писатель и политический деятель
 Алмейда Рего, Алфредо 1903 — ?) — бразильский футболист, нападающий.
 Алмейда Сантос, Эвертон Жозе (род. 1989) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Марколини Педрозо де Алмейда, Леандро (род. 1982) — венгерский футболист бразильского происхождения, более известный как Леандро.
 Алмейда и Альбукерке, Каэтано Александр де (1824—1916) — португальский колониальный администратор, генерал-губернатор Португальской Индии.

Другое 
 Алмейда — лондонский театр.
 Алмейда — астероид.

См. также 
 Альмейда

Примечания